Ilha de São Vicente (Brasil) —  ilha no litoral do estado de São Paulo
 Ilha de São Vicente (Cabo Verde) —  ilha do grupo de Barlavento
 Ilha de São Vicente (São Vicente e Granadinas) —  ilha nas Caraíbas

Sao Vicente